Gadzhikara kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Lerrnapat, ort, Lorri, 
 Aygeshat (ort i Armenien, Aragatsotn), 

Robotskapade Armenienförgreningar